Śniegi Kilimandżaro – opowiadanie Ernesta Hemingwaya z 1936 roku
 Filmy
 Śniegi Kilimandżaro – film fabularny z 1952 roku
 Śniegi Kilimandżaro – film fabularny z 2011 roku